Чемпионат Эстонии по футболу 1947 года — 3-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 5 команд. Чемпионом во второй раз стало «Динамо» (Таллин).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1947
Футбол в СССР в 1947 году
1947 год в Эстонии